Het tennistoernooi Australian Open werd in 1996 bij de mannen voor de 84e keer gehouden. De als vierde geplaatste Duitser Boris Becker won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als vijfde geplaatste Amerikaan Michael Chang met 6-2, 6-4, 2-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1996, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1996